Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Mante, ort, Tamaulipas, El Mante, 
 Pueblo Juárez, Chiapas, ort, 
 Juárez kommun, Chiapas
 Juárez, Casas Grandes, 
 Juárez, Nuevo León, 
 Juárez, stad i Chihuahua, 
 Juárez kommun, Chihuahua
 Juárez kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Juárez kommun, Nuevo León, 
 Juárez kommun, Coahuila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar